La Frontera steht für:
 La Frontera (El Hierro), eine Gemeinde auf der Insel El Hierro, Provinz Santa Cruz de Tenerife, Kanarische Inseln, Spanien
 La Frontera (Cuenca), eine Gemeinde in der Provinz Cuenca, Kastilien-La Mancha, Spanien

Siehe auch:
 Frontera